All-Star Game er en betegnelse, der i mange nordamerikanske sportsgrene benyttes om en opvisningskamp med øjeblikkets bedste spillere som medvirkende.

Navnet kan bl.a. hentyde til en af følgende begivenheder:

 MLB All-Star Game – baseballs All-Star Game
 NBA All-Star Game – for basketball
 NHL All-Star Game – for ishockey
 MLS All-Star Game – fodbold

Sport